Цветанка Органджиева () е поетеса, славист и литературна историчка, университетска преподавателка и научен съветник от Северна Македония.

Биография 
Родена е във Велес в 1923 година. В родния си град завършва гимназия през 1942 година, а след това една година е на обучение по германистика на Историко-филологическия факултет в Софийския университет. Публикува песни в списанията „Нов ден“ и „Иднина“, както и във вестник „Нова Македония“ и други. По-късно през 1948 завършва славистика и защитава докторска степен във Философския факултет в Загреб на 23 юни 1962 година. Първо е асистент във Философския факултет в Скопския университет през 1949, а след това и преподавател, научен съветник до 6 декември 1983 година и директор на Института за фолклор в Скопие (1 юли 1976 - 30 юни 1978 година). През 1972 година Органджиева получава наградата „13 ноември“ в областта на науката.

Библиография 
 Осврт врз изучувањата на настанувањето и развитокот на јужнословенската епика до 1920 година, Скопје, 1972;
 Карактеристиките на епските песни на Македонците-муслимани од Делчевско (Пијанец), Скопје, 1981.

Бележки 

Северномакедонски писатели
Югославски писатели
Северномакедонски поети
Северномакедонски езиковеди
Югославски езиковеди
Северномакедонски фолклористи
Северномакедонски литературни историци
Възпитаници на Загребския университет
Преподаватели в Скопския университет
Северномакедонски слависти
Родени във Велес